Un semainier désigne tout objet en rapport avec le chiffre sept en référence aux sept jours d’une semaine et notamment : 

En ébénisterie, un semainier est un chiffonnier à sept tiroirs.
En bijouterie, un semainier est un bracelet à sept anneaux.
Dans la chrétienté, un semainier  est un agenda destiné à servir de guide au pratiquant pour chacun des jours de sa semaine.
En art africain traditionnel du Sénégal, les masques semainiers sont des séries de sept masques, chacun, par ses attributs spécifiques, représentant l'un des  sept jours de la semaine.
A la télévision, sorte de bande annonce très courant dans les années 80 et début des années 90 montrant les programmes du soir dans la semaine.